Bonobo puede referirse a:
 Bonobo, modelo de componentes software;
 Bonobo, primate del género de los chimpancés;
 Bonobo, DJ británico del sello Ninja Tune.

th:โบโนโบ (แก้ความกำกวม)